Вернер Мёльдерс (, , Гельзенкирхен, Северный Рейн-Вестфалия — , Бреслау, Силезия) — немецкий лётчик-ас времен Второй мировой войны.
 
Первым в истории воздушных боёв перешёл рубеж в 100 сбитых. Всего сбил 101 самолёт противника во время Второй мировой войны и 14 — во время Гражданской войны в Испании. Быстро поднялся по служебной лестнице и стал командиром эскадрильи в возрасте 27 лет. Достиг звания полковника и занял должность инспектора истребительной авиации (с 7 августа 1941 года эта должность стала называться «генерал» [~главный] истребительной авиации). Имел хорошие контакты с высшим нацистским руководством, в частности, с Герингом. В современной Германии выходит газета «Мёльдерианер» ().

Начало военной карьеры 

После окончания гимназии в 1931 году добровольно поступил на военную службу в рейхсвер, фанен-юнкером (кандидат в офицеры) в пехотный полк. В июне 1933 после обучения в военном училище получил звание фенриха. Служил в сапёрном батальоне, затем с февраля по декабрь 1934 года обучался в лётной школе. С марта 1934 — лейтенант в составе люфтваффе. С апреля 1936 — обер-лейтенант, командир учебной истребительной эскадрильи.

Война в Испании 

С апреля 1938 года воевал в немецком легионе «Кондор», с 24 мая 1938 — командир 3-й эскадрильи 88-й истребительной группы. В июле — ноябре 1938 года сбил 14 самолётов — 2 И-15, 11 И-16 (ещё один И-16 не был засчитан), 1 СБ.

Был награждён двумя испанскими медалями и немецким Испанским крестом с мечами и бриллиантами. В октябре 1938 года Мёльдерсу присвоили звание капитана.

Вторая мировая война

Западный фронт 

Когда началась Вторая мировая война, командовал эскадрильей на франко-германской границе. 20 сентября 1939 года одержал свою первую воздушную победу в этой войне — сбил британский истребитель. Награждён Железным крестом 2-й степени.

В конце сентября 1939 года получил приказ сформировать и принять командование 3-й группой (около 40 самолётов) в составе 53-й истребительной эскадры.

К началу немецкого вторжения во Францию имел на личном счету 9 сбитых самолётов (7 британских и 2 французских). В апреле 1940 года награждён Железным крестом 1-й степени. 14 мая 1940 года был подбит, но успешно совершил посадку. К 27 мая 1940 года довёл личный счёт до 20 сбитых французских и британских самолётов и стал первым из награждённых Рыцарским крестом.

5 июня 1940 года во время своего 133-го боевого вылета и 32-го воздушного боя (в этой кампании) был сбит французским асом суб-лейтенантом Рене Помье Лейражю (Pommier Layragues), имевшим на своём счету 6 сбитых самолётов противника,  и попал в плен. Через три недели был освобождён после заключения перемирия.

Битва за Британию 
В июле 1940 года произведён в звание майора и назначен командиром 51-й истребительной эскадры. В своём первом боевом вылете на Британию 28 июля 1940 года получил три ранения в ногу, совершил вынужденную посадку во Франции и затем около месяца не совершал вылетов, но продолжал командовать эскадрой. Награждён объединённым знаком лётчика и наблюдателя в золоте с бриллиантами.

К 20 сентября 1940 года его личный боевой счёт с начала Второй мировой войны дошёл до 40. Мёльдерс вторым из германских офицеров (первым был генерал Эдуард Дитль) был награждён дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. К октябрю 1940 года личный счёт дошёл до 50, Мёльдерс произведён в звание подполковника. Всего к весне 1941 года, до перевода на Восточный фронт, сбил 68 самолётов.

Восточный фронт 

В июне 1941 года 51-я эскадра была переведена на Восточный фронт. В первый же день боёв командир эскадры Мёльдерс сбил три советских бомбардировщика СБ и ещё пять — 30 июня. На счету Мёльдерса стало 72 сбитых самолёта и он вторым из германских офицеров (первым был Адольф Галланд) был награждён мечами к Рыцарскому кресту с дубовыми листьями.

К 1 июля 1941 года его счет достиг 82 сбитых, что превысило рекорд аса времён Первой мировой войны Манфреда фон Рихтгофена. К 15 июля 1941 года счёт Мёльдерса достиг 101 (не считая 14, сбитых в Испании). За это достижение он 16 июля 1941 года, первым в Германии, был награждён Рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. 20 июля 1941 года произведён в звание полковника (). Приказом Геринга Мёльдерсу было запрещено принимать участие в боевых вылетах.

6 августа 1941 года Мёльдерс был переведён на службу в Имперское министерство воздушных сил и назначен инспектором истребительной авиации.

22 ноября 1941 года Мёльдерс погиб в авиакатастрофе во время перелёта из Крыма в Германию, на похороны Эрнста Удета.

Звания 
 Фанен-юнкер-ефрейтор (1 октября 1931)
 Фанен-юнкер-унтер-офицер (1 апреля 1932)
 Фенрих (1 июня 1933)
 Обер-фенрих (1 февраля 1934)
 Лейтенант (1 марта 1934)
 Обер-лейтенант (1 апреля 1936, вступил в силу 20 апреля 1936)
 Хауптман (1 октября 1938, вступил в силу 18 октября 1938)
 Майор (19 июля 1940)
 Оберст-лейтенант (25 октября 1940)
 Оберст (20 июля 1941)

Награды 
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» 4-го класса (2 октября 1936)
 Медаль «За Испанскую кампанию» (4 мая 1939) (Испания)
 Военная медаль (4 мая 1939) (Испания)
 Испанский крест в золоте с мечами и бриллиантами (6 июня 1939)
 Авиационная планка истребителя в золоте с бриллиантами
 Нагрудный знак «За ранение» (1939) чёрный
 Железный крест (1939) 2-го класса (20 сентября 1939)
 Железный крест (1939) 1-го класса (2 апреля 1940)
 Совмещенный нагрудный знак пилота и наблюдателя в золоте с бриллиантами (август 1940)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами
 рыцарский крест (29 мая 1940)
 дубовые листья (№ 2) (21 сентября 1940)
 мечи (№ 2) (22 июня 1941)
 бриллианты (№ 1) (15 июля 1941)
 Упоминание в Вермахтберихт (29 мая 1940, 6 сентября 1940, 25 сентября 1940, 23 октября 1940, 26 октября 1940, 11 февраля 1941, 27 февраля 1941, 18 апреля 1941, 24 июня 1941, 1 июля 1941, 16 июля 1941)

Ссылки и примечания

Литература 
 
 Florian Berger (2006). Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Selbstverlag Florian Berger. ISBN 3-9501307-0-5. (popular science)
 Christer Bergström (2007). Barbarossa — The Air Battle: July-December 1941. London: Chervron/Ian Allen. ISBN 978-1-85780-270-2.
 Walther-Peer Fellgiebel (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5. (popular science)
 E. R. Hooton (2007). Luftwaffe at War; Gathering Storm 1933-39: Volume 1. London: Chervron/Ian Allen. ISBN 978-1-903223-71-0.
 Ernst Obermaier, Werner Held (1996). Jagdflieger Oberst Werner Mölders — Bilder und Dokumente. Motorbuch Verlag Stuttgart, 4. Edition. ISBN 3-87943-869-2. (popular science)
 John Weal. Bf 109 Aces of the Russian Front (2001). Oxford, UK: Ospery. ISBN 1-84176-084-6
 John Weal. More Bf 109 Aces of the Russian Front (2007). Oxford, UK: Ospery. ISBN 978-1-84603-177-9
 John Weal. Jagdgeschwader 51 ‘Mölders’. (2006). Oxford, UK: Osprey. ISBN 978-1-84603-045-1

Ссылки 
 Aces of the Luftwaffe Mölders bio
 Werner Mölders over the Eastern Front
 Official Report from the MGFA the Office for Military History 
 Alexander Kobylinski, Caroline Walter. Merkwürdige Traditionspflege: Nazi-Held als Vorbild für die Bundeswehr. Sendung vom 07. Juni 2007
 Вернер Мёльдерс

Военнослужащие легиона «Кондор»
Упомянутые в вермахтберихте
Похороненные на Инвалиденфридхоф
Погибшие в авиакатастрофах в Германии